Diskordans kan syfta på:

 Diskordans (genetik) – osamstämmighet mellan drag hos tvillingar eller andra individer
 Diskordans (geologi) – inom geologin namnet på ett skarpt avbrott i en lagerföljd